W grupie D, Pucharu Narodów Afryki 2017, znalazły się drużyny: Ghany, Egiptu, Mali i Ugandy.

Tabela

Mecze

Ghana – Uganda

Mali – Egipt

Ghana – Mali

Egipt – Uganda

Egipt – Ghana

Uganda – Mali

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2017